The Zone — збірник пісень британського рок-гурту Enter Shikari. Був випущений 12 листопада 2007 року.

Список композицій 
 The Feast (Demo) - 2:52
 Kickin' Back on the Surface of Your Cheek - 3:37
 Keep It On Ice - 2:53
 Adieu (Routron 5000 Remix) - 7:22
 Sorry, You're Not A Winner (Zane Lowe BBC Session) - 4:23
 Mothership (Demo) - 4:49
 Acid Nation - 3:12
 Enter Shikari (Demo) - 2:57
 Return To Energiser - 5:24
 Keep It On Ice - 2:56

Джерела 
The Zone 

Альбоми Enter Shikari
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2007